Wake Up ("svegliarsi" o "svegliati"/"svegliatevi" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Wake Up - Il risveglio (Wake Up) – film del 2019 diretto da Aleksandr Chernyaev

Musica

Album 
 Wake Up! – album del 1995 dei The Boo Radleys
 Wake Up! – album del 2010 di John Legend e The Roots
 Wake Up – album del 1990 dei Shalamar
 Wake Up – EP del 2009 dei Suicide Silence
 Wake Up – album del 1999 dei Pocket Change
 Wake Up – album di Kelly Joyce del 2012
 Wake Up – album dei BTS del 2014
 Wake Up! – album di Papa Francesco del 2015
 Wake Up – album dei The Vamps (2015)

Canzoni 
 Wake Up – singolo degli XTC del 1984, dall'album The Big Express
 Wake Up – traccia dell'album Above dei Mad Season del 1995
 Wake Up – traccia dell'album Rage Against the Machine dei Rage Against the Machine del 1992
 Wake Up – traccia dell'album Issues dei Korn del 1999
 Wake Up – traccia dell'album This Is Not a Test! di Missy Elliott del 2003
 Wake Up – traccia dell'album Three Days Grace dei Three Days Grace del 2003
 Wake Up (Make a Move) – singolo dei Lostprophets del 2004, dall'album Start Something
 Wake Up – singolo degli Arcade Fire del 2005, dall'album Funeral
 Wake Up – singolo di Hilary Duff del 2005, dall'album Most Wanted
 Wake Up – singolo degli Hooverphonic del 2005, dall'album No More Sweet Music
 Wake Up – singolo dei The Living End del 2006, dall'album State of Emergency
 Wake Up – traccia dell'album The Dutchess di Fergie del 2006
 Wake Up – traccia dell'album Emigrate degli Emigrate del 2007
 Wake Up – traccia dell'album Rolling Papers di Wiz Khalifa del 2011
 Wake Up! – singolo degli AAA del 2014
 Wake Up – singolo di Rocco Hunt del 2016
 Wake Up – singolo di Travis Scott del 2019
 Wake Up – singolo di Eliot Vassamillet del 2019

Televisione 
 Wake Up chanee: The Series (anche Wake Up Ladies: The Series e Wake Up: The Series) – serie televisiva thailandese del 2018